Argentina Open 2017, właśc. Argentina Open presentado por Buenos Aires Ciudad 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Argentina Open rozgrywany w dniach 13–19 lutego 2017 roku w Buenos Aires na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 624 340 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Argentynie